Le type l'Énergie Dt ou 040T est un type de locomotive à vapeur construite par l'Énergie pour la Compagnie des chemins de fer de grande banlieue (CGB).

Caractéristiques 
 Nombre : 4  ;
 Numéros : 51-54  ;
 Écartement : standard ()  ;
 Type : 040 tender  ;
 Mise en service : 1913 et 1923 .

Notes et références

Références

Crédits internes

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel roulant de la CGB

Locomotive à vapeur l'Énergie
Locomotive à vapeur de la CGB